Segunda División 1950-1951 – torneo di calcio messicano
 Segunda División 1950-1951 – torneo di calcio spagnolo